Мария Грубешлиева-Муки е българска актриса.

Биография и творчество 
Мария Грубешлиева – Муки е родена на 1 април 1951 г. в София. Дъщеря на Стоянка Мутафова от втория ѝ съпруг – Леонид Грубешлиев.

Има издадени няколко книги – „Госпожа Стихийно бедствие“, посветена на майка ѝ, и „Клоун на Бога изпратен на земята“, посветена на Нейчо Попов, доведения ѝ баща. През 2017 г. издава официалната биография на майка си „Добър вечер, столетие мое“, която предизвиква истински бум от продажби. Двете обикалят цялата страна на турне за представяне на книгата.

Филмография 
 Щурец в ухото (1976)
 Звън на кристал (1985)

Източници 

Български актьори и актриси
Български биографи
Родени в София